Суперлига 2009/2010 годов () — 70-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Тирана» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

2009/2010
Албания
Албания
Спорт в Албании в 2009 году
Спорт в Албании в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010